Имя Роналдиньо (другие варианты произношения — Рональдиньо, Роналдинью, Рональдинью, Рональдини, Роналдини) — уменьшительная форма бразильского имени Роналдо. В основном, относится к нескольким бразильским футболистам, получившим такое прозвище в разное время:

 Рона́лду де Асси́с Море́йра (род. 1980) — полузащитник национальной сборной Бразилии. В основном «Роналдиньо» относится к этому игроку, хотя в Бразилии его называют также как «Роналдинью Гаушу», чтобы отличать от Роналду Луис Назарио де Лимы (см. ниже).
 Рона́лду Луи́с Наза́рио де Ли́ма (род. 1976) — нападающий сборной Бразилии. Больше всего известен как Рональдо, но в Бразилии также известен как Роналдиньо.
  (род. 1974) — в составе сборной Бразилии выиграл бронзовую медаль на Летних Олимпийских играх 1996 года. Был известен как Роналдиньо до успехов предыдущих двух футболистов.

См. также 
Для более полного списка людей с полным именем см. Роналдо (имя)